Tomb (farsi : تمب) est un toponyme du sud de l’Iran, apparaissant dans le nom de plusieurs villages :
 Tomb-e Bongeru
 Tomb-e Gowhar
 Tomb-e Sat

Une forme proche est Tombu.

Voir aussi

Notes et références 

Géographie de l'Iran